Der Senat Stobbe II war vom 26. April 1979 bis zum 15. Januar 1981 die Regierung von West-Berlin.

Einzelnachweise 

Stobbe 2
Kabinett mit SPD-Beteiligung
Kabinett mit FDP-Beteiligung
Politik (West-Berlin)